Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2021 vond plaats van maandag 18 tot en met zondag 24 oktober 2021 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de 25e editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2021. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Belinda Bencic was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Jekaterina Aleksandrova.

Het negende reekshoofd, Anett Kontaveit uit Estland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de onge­plaatste Russin Jekaterina Aleksandrova in drie sets. Kontaveit wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Moskou op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Jeļena Ostapenko en Kateřina Siniaková won het toer­nooi. In de op zaterdag 23 oktober finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Nadija Kitsjenok en Raluca Olaru in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Letse Ostapenko had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjechische Siniaková dertien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2021
Moskou